Glasser est un patronyme et un nom dérivé de ce patronyme.

Patronyme 

 Albert Glasser (1916-1998), compositeur américain de musiques de films ;
 Bernard Glasser (1924-2014), producteur de cinéma, réalisateur et scénariste américain ;
 Georges Glasser (1907-2002), industriel et joueur de tennis français ;
 Phillip Glasser (né en 1978), acteur américain ;
 William Glasser (né en 1925), psychiatre américain.

Nom dérivé 
 Glasser est un groupe de musique.

Voir aussi 
Voir aussi les patronymes  et .

Patronyme alsacien